Sunder-Plassmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Sunder-Plassmann (* 1959), deutsche bildende Künstlerin und Hochschullehrerin
 Anton Sunder-Plassmann (1860–1931), deutscher Architekt und Bauunternehmer
 Ludger Sunder-Plassmann (1915–2000), deutscher Architekt
 Ludger Sunder-Plassmann (Mediziner) (* 1944), deutscher Chirurg und Ordinarius, Sohn von Paul Sunder-Plassmann
 Paul Sunder-Plassmann (1905–1985), deutscher Chirurg und Ordinarius
 Wilhelm Sunder-Plassmann (1866–1950), deutscher Architekt und Dombaumeister

Siehe auch:
 Villa Sunder-Plaßmann, Stadtvilla in Münster
 Plassmann
 Plaßmann